Prva B hrvatska odbojkaška liga je predstavljala ligu trećeg stupnja odbojkaškog prvenstva Hrvatske za žene u sezoni 2016./17.  
Sudjelovalo je 40 klubova u 4 skupine - "Centar", "Istok", "Jug" i "Zapad".

Centar 

 Izvori:  
 natjecanja.hos-cvf.hr, 1. B liga 2016./2017.   
 natjecanja.hos-cvf.hr, 1. B liga 2016./2017., wayback

Istok 

 Izvori:  
 natjecanja.hos-cvf.hr, 1. B liga 2016./2017.   
 natjecanja.hos-cvf.hr, 1. B liga 2016./2017., wayback

Jug 

 Izvori:  
 natjecanja.hos-cvf.hr, 1. B liga 2016./2017.   
 natjecanja.hos-cvf.hr, 1. B liga 2016./2017., wayback

Zapad 

 Izvori:  
 natjecanja.hos-cvf.hr, 1. B liga 2016./2017.   
 natjecanja.hos-cvf.hr, 1. B liga 2016./2017., wayback

Kvalifikacije za 1. A nacionalnu ligu 
Kvalifikacije za "Prvu ligu"  
Igrano od 5. do 7. svibnja 2017. godine u Velikoj Gorici. 

 Izvori:  
 natjecanja.hos-cvf.hr, Kvalifikacije za 1. ligu  
 natjecanja.hos-cvf.hr, Kvalifikacije za 1. ligu, wayback arhiva

Unutarnje poveznice 
 Superliga 2016./17. 
 Prva liga 2016./17. 
 Kup Hrvatske u 2016.

Vanjske poveznice 
 hos-cvf.hr, Hrvatski odbojkaški savez 
 natjecanja.hos-cvf.hr

Izvori 
 
 natjecanja.hos-cvf.hr, Arhiva 
 natjecanja.hos-cvf.hr, Arhiva - sezona 2016./2017., pristupljeno 26. prosinca 2020.  
 natjecanja.hos-cvf.hr, Arhiva - sezona 2016./2017., wayback arhiva 
 natjecanja.hos-cvf.hr, 1. B NACIONALNA ODBOJKAŠKA LIGA – seniorke (2016./2017.), pristupljeno 26. prosinca 2020.  
 natjecanja.hos-cvf.hr, 1. B NACIONALNA ODBOJKAŠKA LIGA – seniorke (2016./2017.), wayback arhiva 
  

 

2016-17